Ulachan-Jurjach (russisch  von jakutisch , Ulachan Ürech, etwa „Großer Bach“; daher zum Teil alternativ im Russischen näher am Jakutischen: , Ulachan-Jurech) ist der Name vieler Flüsse im asiatischen Teil Russlands, darunter:
 Ulachan-Jurjach (Chatanga), Nebenfluss der Chatanga
 Ulachan-Jurjach (Chatangabusen), Zufluss des Chatangabusens
 Ulachan-Jurjach (Chromabusen), Zufluss des Chromabusens der Ostsibirischen See (auch Lantscha genannt)
 Ulachan-Jurjach (Faddejewski), Zufluss der Ostsibirischen See auf der Faddejewski-Halbinsel
 Ulachan-Jurjach (Dudypta), Nebenfluss der Dudypta
 Ulachan-Jurjach (Laptewsee), Nebenfluss der Laptewsee
 Ulachan-Jurjach (Olenjokskaja), Nebenfluss des Olenjokskaja-Mündungsarmes der Lena (auch Allach-Passa oder Sis-Jurjach genannt)
 Ulachan-Jurjach (Prawaja Bojarka), Nebenfluss der Prawaja Bojarka im Flusssystem der Chatanga
 Ulachan-Jurjach (Sededema), Nebenfluss der Sededema